Eerste divisie (mannenhandbal) 1998/99
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1998/99